Rocking Tall е компилационен албум на американската хевиметъл група Warrant. Съдържа песни от периода 1989–1992 г., но не включва Heaven, една от най-популярните песни на групата.

Състав 
 Джени Лейн – вокали
 Джоуи Алън – китара
 Ерик Търнър – китара
 Джери Диксън – бас
 Стивън Суийт – барабани
 Бу Хил – клавиши

Песни

Бележки 

Албуми на Уорънт
Музикални албуми от 1996 година
Компилации